Vaude peut désigner :

Entreprises 
 Joseph Vaude & Fils est une ancienne entreprise bourguignonne française de textile, précédemment nommée Bonneterie Vaude et Joseph Vaude. Elle a fermé dans les années 1985.
 Vaude est une entreprise allemande d'équipement de montagne.

Patronymie 
 Johanna Vaude (1975-), réalisatrice française ;
 Nicolas Vaude (1962-), acteur français.

Homonymie de patronyme